Uhlenhuth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christoph Uhlenhuth (1835–1910), deutscher Eisenbahningenieur 

 Paul Uhlenhuth (1870–1957), deutscher Bakteriologe und Hygieniker

Siehe auch:
 Uhlenhut